Key puede referirse a:
 Clave o llave en idioma inglés;
 El color negro en CMYK, simbolizado con la letra K para distinguirlo del azul (blue);
 Key, una compañía japonesa;
 Key, un supervillano de DC Comics;
 Key Island, una isla en Tasmania, Australia;
 Florida Keys o Cayos de la Florida, archipiélago al sur de Florida;
 The Keys to the Kingdom, serie de libros de fantasía y aventura;
 The Key, tercera y última novela de la trilogía Guardians of Time de Marianne Curley;
 KeyBank, banco con casa matriz en Cleveland, Ohio;
 Key Club, organización mundial estudiantil;
 Key the Metal Idol, un anime OVA producido por Studio Pierrot;